Bassflöte steht für:
 Bassblockflöte, siehe Blockflöte#Tonlage,
 das Bassinstrument aus der Instrumentenfamilie der Querflöten, siehe Querflöte#Stimmlagen